Oxenberg ist der Familienname von:

 Catherine Oxenberg (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Jan Oxenberg (* 1945); US-amerikanische Filmregisseurin und Filmproduzentin